Pohorecki – polskie nazwisko.

 Bolesław Norbert Pohorecki – polski prawnik, specjalista prawa cywilnego, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego II RP, ofiara zbrodni katyńskiej
 Feliks Pohorecki – poseł do Sejmu Krajowego Galicji III i VII kadencji, burmistrz Tarnopola, właściciel dóbr Dydnia
 Feliks Pohorecki – polski historyk mediewista, archiwista.

Polskie nazwiska